Umiet – osiedle typu miejskiego w Rosji, w Republice Mordwy
 Umiet – osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie tambowskim